Caselius ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Caselius (1534–nach 1587), deutscher Diplomat
 Johannes Caselius (1533–1613), deutscher Philosoph und Humanist
 Martin Caselius (1608–1656), deutscher lutherischer Theologe
 Matthias Caselius, siehe Matthias Bracht von Kessel (1492–1580), deutscher Superintendent und Humanist